Haltebucht steht für: 

 Nothaltebucht, eine seitlich zur Straße angeordnete Fläche für Pannenfahrzeuge
 Bushaltebucht, eine seitlich zur Straße angeordnete Bushaltestelle 

Siehe auch:
 Parkbucht